Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Theil – Allier
Le Theil – Manica
Le Theil – Orne